Le tournoi d'Eastbourne 2011, tournoi de tennis sur gazon, se déroule du 12 au  à Eastbourne en Angleterre.

Faits marquants 
 L'Italien Fabio Fognini déclare forfait à cause d'une déchirure musculaire à la cuisse gauche survenue à la suite de sa victoire contre Albert Montañés à Roland-Garros.
 Le Serbe Janko Tipsarević se blesse à la jambe lors de la finale du simple face à Andreas Seppi et abandonne le match à 5-3 en faveur de l'Italien dans le troisième et dernier set.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2011 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2011)

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2011
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2011
Tennis en juin 2011